Jon Carter (dj) - Brits muzikant
 Jon Carter (American football) - Amerikaans American footbal-speler